Burning Bridges, chanson de Pink Floyd, figurant sur l'album Obscured by Clouds, créée et enregistrée au château d'Hérouville (à côté de Pontoise), en France, en 1972 ;
 Burning Bridges,  du groupe suédois Arch Enemy.
 Burning Bridges, un téléfilm américain réalisé par Sheldon Larry en 1990.
 Burning Bridges, un album de compilation du groupe de rock américain Bon Jovi (2015).